Por Cláudio Torres pode estar à procura de:
 Cláudio Torres (arqueólogo), português
 Cláudio Torres (cineasta), brasileiro
 Cláudio Torres da Silva, ex-guerrilheiro e sociólogo brasileiro.

Desambiguações de antropônimos